Malden (Illinois)
 Malden (Massachusetts)
 Malden (Missouri)
 Malden (Nova York)
 Malden (Països Baixos)
 Malden (Washington)
 Karl Malden (1912, Chicago - 2009, Los Angeles), actor i director estatunidenc.